Изотопы платины — разновидности химического элемента платины, имеющие разное количество нейтронов в ядре.
Известны изотопы платины с массовыми числами от 166 до 204 (количество протонов 78, нейтронов от 88 до 126), и 18 ядерных изомеров.

Природная платина состоит из смеси шести изотопов. Пять из них являются стабильными:
 192Pt (изотопная распространенность 0,782 %)
 194Pt (изотопная распространенность 32,967 %)
 195Pt (изотопная распространенность 33,832 %)
 196Pt (изотопная распространенность 25,242 %)
 198Pt (изотопная распространенность 7,163 %).
Еще один изотоп нестабилен, но имеет огромный период полураспада, соизмеримый с возрастом Вселенной:
 190Pt (изотопная распространенность 0,014 %), период полураспада 4,83 лет.

Теоретически предсказана нестабильность ещё двух природных изотопов платины: альфа-распад 192Pt→188Os и двойной бета-распад 198Pt→198Hg, однако экспериментально эти распады не зарегистрированы; установлено лишь, что их периоды полураспада не могут быть меньше  и  соответственно. Самым долгоживущим искусственным радиоизотопом является 193Pt с периодом полураспада 50 лет.

Таблица изотопов платины

Пояснения к таблице 
 Распространённость изотопов приведена для большинства природных образцов. Для других источников значения могут сильно отличаться.

 Индексами 'm', 'n', 'p' (рядом с символом) обозначены возбужденные изомерные состояния нуклида.

 Символами, выделенными жирным шрифтом, обозначены стабильные продукты распада. Символами, выделенными жирным курсивом, обозначены радиоактивные продукты распада, имеющие периоды полураспада, сравнимые с возрастом Земли или превосходящие его и вследствие этого присутствующие в природной смеси.

 Значения, помеченные решёткой (#), получены не из одних лишь экспериментальных данных, а (хотя бы частично) оценены из систематических трендов у соседних нуклидов (с такими же соотношениями  и ). Неуверенно определённые значения спина и/или чётности заключены в скобки.

 Погрешность приводится в виде числа в скобках, выраженного в единицах последней значащей цифры, означает одно стандартное отклонение (за исключением распространённости и стандартной атомной массы изотопа по данным ИЮПАК, для которых используется более сложное определение погрешности). Примеры: 29770,6(5) означает 29770,6 ± 0,5; 21,48(15) означает 21,48 ± 0,15; −2200,2(18) означает −2200,2 ± 1,8.

Примечания 

Изотопы